Wigwam – tipo di abitazione usata dai nativi americani
Wigwam – gruppo musicale rock progressivo finlandese
Wigwam – brano musicale di Bob Dylan contenuta nell'album Self Portrait